Nie ma lekko (serial telewizyjny 2011)
 Nie ma lekko (serial telewizyjny 2016)